De Zwitserse voetbalclub FC Thun speelt sinds 2003 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt FC Thun

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien 
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FC Thun
FC Thun